Vardanyan (in armeno Վարդանյան, traslitterato anche come Vardanian e Vardanean) può riferirsi a:
 Ani Vardanyan (1991) – pattinatore armeno
 Ara Vardanyan (1974) – sollevatore armeno
 Aram Vardanyan (1995) – lottatore uzbeko
 Armen Vardanyan (1982) –  lottatore armeno naturalizzato ucraino
 Gegham Vardanyan (1988) – pattinatore armeno
 Gevork Vartanian (1924-2012) – agente segreto russo
 Ernest Vardanean (1980) – giornalista armeno
 Harutyun Vardanyan (1970) – ex calciatore armeno
 Mariam Vardanian (1864-1941) – politico armeno
 Norayr Vardanyan (1987) – sollevatore armeno naturalizzato statunitense
 Ruben Vardanyan (1968) – imprenditore armeno
 Ruben Vardanyan (1929-1996) – lottatore armeno

Pagine correlate 
 Vardanjan